Stout se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jim F. Stout
 Arlow Burdette Stout